«Отчаянные меры» — новозеландский фильм 1993 года.
 «Отчаянные меры» — американский фильм 1998 года.
 «Отчаянные меры» — один из вариантов перевода названия американского телесериала «Last Resort», выходившего в 2012—2013 годах.